

Codici 
 SKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skeldon (Guyana)

Sigle 
 Szybka Kolej Miejska (SKM Trójmiasto) – servizio ferroviario metropolitano della conurbazione di Danzica
 Szybka Kolej Miejska (Szybka Kolej Miejska w Warszawie) – servizio ferroviario metropolitano di Varsavia